REO peut désigner:
 le réacteur à eau légère
 REO Motor Car Company, un constructeur automobile américain.
 Ransom E. Olds, fondateur de ce groupe
 le jeu vidéo Resident Evil Outbreak